Arthur Symons – poeta e critico letterario britannico
 John Arthur Symons Eccles – ammiraglio inglese
 Joseph Keith Symons – vescovo cattolico statunitense
 Julian Symons – scrittore, critico letterario e poeta britannico
 Kit Symons – allenatore di calcio ed ex calciatore gallese
 William Penn Symons – generale britannico